Юцевич — фамилия. Известные носители:

 Юцевич, Леон (1902—1984) — польский конькобежец, легкоатлет.
 Юцевич, Людвик Адам (1813—1846) — литовский писатель, поэт, фольклорист и этнограф, переводчик, историк литовской литературы.